Gellner ist der Familienname von:

 František Gellner (1881–1914), tschechischer Dichter, Anarchist, Prosaist, Maler und Karikaturist
 Julius Gellner (1899–1983), Theaterregisseur
 Edoardo Gellner (1909–2004), italienischer Architekt österreichischer Herkunft
 Ernest Gellner (1925–1995), Anthropologe, Soziologe und Philosoph
 Christian Gellner (1941–2005), deutscher Künstler
 Edwin Gellner (* 1975), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Uschi Backes-Gellner (* 1959), Ökonomin und Hochschullehrerin
 Winand Gellner (* 1955), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer